Alfredo V. Bonfil bezeichnet:

 Alfredo Vladimir Bonfil (1936–1973), mexikanischer Politiker
 Alfredo V. Bonfil (Campeche), Ort in Mexiko
 Alfredo V. Bonfil (Morelos), Ort in Mexiko
 Alfredo V. Bonfil (Quintana Roo), Ort in Mexiko
 Alfredo V. Bonfil (Sinaloa), Ort in Mexiko
 Alfredo V. Bonfil (Reynosa), Ort in Mexiko (Bundesstaat Tamaulipas)
 Alfredo V. Bonfil (San Fernando), Ort in Mexiko (Bundesstaat Tamaulipas)